Gianyar (regentschap), voor het Indonesische regentschap.
Gianyar (onderdistrict), district in het regentschap.
Gianyar (plaats), plaats in het onderdistrict.
Laaglandbalinees, voor het Gianyar dialect.